Mässcupen 1964/1965 vanns av Ferencváros, Ungern som slog Juventus, från Italien, med 1-0 i finalen på Stadio Comunale di Torino i Turin. Det var andra gången turneringen inte vanns av ett lag från Spanien, och det var första gången ett lag från Östeuropa vann turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1964/1965
Fotbollssäsongen 1964/1965
1964 i Europa
1965 i Europa